Der Begriff Aegyptiaca (nur Plural) wird verwendet für:

 Aegyptiaca (Manetho), ein dreibändiges verschollenes altägyptisches Geschichtswerk von Manetho
 Aegyptiaca (Apollonius Malon), ein altägyptisches Geschichtswerk von Appolonius Malon
 Aegyptiaca (Lysimachos), ein altägyptisches Geschichtswerk von Lysimachos
 Aegyptiaca (Chaeremon), ein altägyptisches Geschichtswerk von Chaeremon
 Aegyptiaca (Apion), ein fünfbändiges verschollenes altägyptisches Geschichtswerk von Apion
 Aegyptiaca (Hekataios von Abdera), ein altägyptisches Geschichtswerk von Hekataios von Abdera
 Aegyptiaca (Ephesus), Bezeichnung von altägyptischen Funden in Ephesus
 Bibliotheca Aegyptiaca, ein Verzeichnis über die bis zum Jahre 1861 in Bezug auf Ägypten erschienenen Schriften in wissenschaftlichen und anderen Zeitschriften
 Aegyptiaca ist der Titel einer Festschrift zu Georg Ebers 60. Geburtstag 1897 mit wissenschaftlichen Beiträgen der Ägyptologie
 allgemein für Werke, die sich mit dem Alten Ägypten befassen
 allgemein für altägyptische Kunstwerke und andere Kulturzeugnisse des alten Ägypten